María Mandel (Münzkirchen, Imperio austrohúngaro; 10 de enero de 1912 – Cracovia, Polonia; 24 de enero de 1948) fue una guardia femenina y una criminal de guerra de las SS nazis con alto rango en el campo de exterminio de Auschwitz. Fue la responsable de la muerte de aproximadamente 500.000 mujeres civiles, entre ellas judías, gitanas y prisioneras políticas. Fue ejecutada por crímenes contra la humanidad en 1948.

Biografía

Inicios como guardia nazi 
Nacida en Münzkirchen (Austria), Mandel comenzó la carrera de guardia de prisión en Lichtenburg (Sajonia) en 1938, junto a otras cincuenta mujeres. En 1939, fue transferida para el recién construido campo de concentración de Ravensbrück, próximo a Berlín. Su trabajo rápidamente impresionó a sus superiores, que la promovieron a SS-Oberaufseherin (supervisora senior) en julio de 1942. En Ravensbruck supervisaba las llamadas diarias de los prisioneros, las tareas de los guardias comunes y prescribía castigos como azotes y palizas.

Mandel en Auschwitz  
El 7 de octubre de 1942, Mandel fue transferida al campo de Auschwitz, donde fue ascendida a SS-Lagerführerin (jefa de campo), un cargo de comando apenas debajo del propio comandante del campo, Rudolf Höß. Allí controló directamente todos los campos y subcampos de Auschwitz y su poder sobre los prisioneros y sus subordinadas era absoluto. María tuvo simpatía por otra notoria guardiana SS, Irma Grese, a quien promovió a jefa del campo de judíos húngaros en Auschwitz-Birkenau, anexo del complejo de exterminio de Auschwitz.

La bestia de Auschwitz 

De acuerdo con testimonios, uno de sus pasatiempos preferidos era colocarse frente al portón de entrada de Birkenau, esperando para ver si algún prisionero se giraba para mirarla: quien lo hiciese era llevado fuera del campo y nunca más era visto.

En Auschwitz, era conocida como "la bestia" y durante dos años se encargó de seleccionar prisioneros para las cámaras de gas, entre otras atrocidades (extracción de órganos, amputación de miembros, disecciones, domesticación,..etc). Escogía algunos prisioneros como mascotas hasta cansarse de ellos para posteriormente venderlos a otras guardianas o enviarlos a la cámara de gas. Otra afición que tuvo fue escoger a los hombres y niños que iban a ser ejecutados. Fue ella quien creó la famosa orquesta de Auschwitz (festejos entre las guardianas), compuesta por prisioneros, que acompañaba los recuentos diarios, ejecuciones, selecciones y transportes. También firmó órdenes enviando un número estimado de 500.000 hombres a las cámaras de los campos de Auschwitz I y Auschwitz II.

Huida de Dachau  
En noviembre de 1944, María Mandel fue enviada para el subcampo de Mühldorf, en el campo de concentración de Dachau, donde se quedó hasta mayo de 1945 cuando dejó el campo al aproximarse los Aliados.

Huyó a través de las montañas del sur de Baviera hacia su ciudad natal, Münzkirchen (Austria), pero aun así la encontraron.

Detención y ejecución 
Fue detenida en Austria el 10 de agosto de 1945 por los estadounidenses, y después de diversos interrogatorios, donde quedaría constatada su inteligencia y su especial dedicación al trabajo en los campos de concentración, fue extraditada a Polonia. En noviembre de 1947 después de pasar dos años en custodia de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgada por crímenes contra la humanidad por un tribunal de Cracovia y sentenciada a muerte. 

Se dio la circunstancia de que una superviviente polaca de Auschwitz y que había sufrido y presenciado los horrores cometidos por Mandel, Stanislawa Rachwalowa, estaba encarcelada en la misma prisión que ella y condenada a muerte también por actividades anticomunistas. Según su testimonio, el día antes de la ejecución, las dos coincidieron en las duchas. Mandel la vio y se dirigió a Stanislawa que comprensiblemente, se quedó aterrorizada sin saber qué hacer o decir. 

Mandel al contrario de lo que solía hacer en Auschwitz, se arrodilló ante ella y le empezó a besar la mano. Le dijo entre lágrimas "le ruego a ud que me perdone". Rachwalowa le contestó "le perdono en nombre de los prisioneros". Al regresar a su celda, Mendel se volvió y sonriendo le dijo en polaco "gracias". Rachwalowa fue salvada de morir en la horca al conmutarle su pena de muerte por cadena perpetua al mes siguiente. Finalmente y después de varias modificaciones de la sentencia, fue liberada en 1956.

María Mandel fue ahorcada el 24 de enero de 1948, a los treinta y seis años de edad.

Bibliografía 
 Brown, D. P.: The Camp Women: The Female Auxiliaries Who Assisted the SS in Running the Nazi Concentration Camp System; Schiffer Publishing 2002; ISBN 0-7643-1444-0.
 Monika Müller: Die Oberaufseherin Maria Mandl, Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück. Begleitband zur Ausstellung. Berlín 2007, ISBN 978-3-938690-19-2.
 Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich, Fischer, Frankfurt am Main 2007, Aktualisierte 2. Auflage, ISBN 978-3-596-16048-8.
 Hermann Langbein: Menschen in Auschwitz, Ullstein, Frankfurt am Main, Berlín, Wien 1980; ISBN 3-548-33014-2.
 Schäfer, Silke: Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager. Das Lager Ravensbrück. Berlín 2002
 Mónica G. Álvarez: "Guardianas Nazis. El lado femenino del mal"; Edaf 2012; ISBN 8441432554

Referencias

Enlaces externos 
 Biografía Jewish Virtual Library. (en inglés)

Ahorcados
Ejecutados por crímenes contra la humanidad
Nazis de Austria
Perpetradores del Holocausto
Personal del campo de concentración de Auschwitz
Personal del campo de concentración de Dachau
Nazis ejecutados
Personal del campo de concentración de Ravensbrück
Mujeres nazis
Fallecidos en Cracovia